USSF-52 ist eine geplante Raumfahrtmission der United States Space Force und des Raumfahrtdienstleisters SpaceX. Sie umfasst den Start eines militärischen und/oder nachrichtendienstlichen Satelliten mit einer Falcon-Heavy-Rakete. Die Mission hieß ursprünglich AFSPC-52 und wurde nach Gründung der Space Force umbenannt. Der Start war zunächst für spätestens September 2020 geplant, verschob sich dann mehrfach und ist nun für das 2. Quartal 2023 angesetzt.

Startauftrag und Missionsprofil 
Der Startauftrag wurde im Rahmen des EELV-Programms der Air Force ausgeschrieben und ist mit 130 Millionen US-Dollar dotiert. SpaceX gewann die Ausschreibung im Juni 2018.

Gemäß Ausschreibungsdokumenten soll die Nutzlast des Flugs ein Startgewicht von 6.350 kg haben. Der Satellit soll auf einer geosynchronen Transferbahn mit 27° Neigung, einem Perigäum von 185 km und einem Apogäum von 35.188 km ausgesetzt werden, um dann selbstständig eine geosynchrone Umlaufbahn zu erreichen.

Einzelnachweise 

Militärischer Satellit
Militärische Raumfahrt der Vereinigten Staaten
Raumfahrtmission 2023 (geplant)